Авраам Иосифович Коссой (1900 - ?) — сотрудник советских органов государственной безопасности, начальник секретариата НКГБ-МВД СССР, полковник (1944).

Биография 
Член коммунистической партии с 1917. С 1937 в НКВД СССР. В 1939 научный сотрудник 1-го спецотдела НКВД СССР. С мая 1943 начальник секретариата НКГБ-МГБ СССР. С 1949 в Комитете информации при МИД СССР. В 1951 уволен из разведки. Занимался научной работой, кандидат экономических наук. Автор книг и статей по политэкономии, изданных в 1950-е - 1970-е.

Звания 
 Подполковник;
 Полковник (29 января 1944).

Награды 
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 Юбилейная медаль «30 лет Советской Армии и Флота».

Примечания

Литература 
 Абрамов В. Евреи в КГБ. Палачи и жертвы. — : Яуза — Эксмо, 2005.
 Шевякин А. П. 17 тайн Лубянки. — : Яуза — Эксмо, 2007. — ISBN 978-5-265-05715-0.
 Шевякин А. П. КГБ против СССР. 17 мгновений измены. — : Яуза — Эксмо, 2012. — ISBN 978-5-699-53718-1.

Ссылки 
 Биография на сайте Хронос

Персоналии:Спецслужбы СССР
Кандидаты экономических наук
Члены КПСС